Kayara ist der Familienname folgender Personen:
 Miguel Kayara (* 1986), neukaledonischer Fußballspieler
 Roy Kayara (* 1990), neukaledonischer Fußballspieler